Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 30 stycznia. Wzięło w nim udział 69 zawodników z 23 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Finlandii Eero Mäntyranta.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964